Sterlina è il nome di diverse monete:

In corso:
 Sterlina britannica, coi suoi conii locali:
 Sterlina di Alderney
 Sterlina delle Falkland
 Sterlina di Gibilterra
 Sterlina di Guernsey
 Sterlina di Jersey
 Sterlina di Man
 Sterlina di Sant'Elena
 e la Sovrana (moneta d'oro inglese, nota in Italia come Sterlina d'oro)
 Sterlina egiziana
 Sterlina sudanese
 Sterlina sud-sudanese

Fuori corso:
 Sterlina scozzese
 Sterlina irlandese
 Sterlina maltese
 Sterlina sudafricana

Altri progetti